Михаи́л Кочетко́в:
 Кочетков, Михаил Андреевич (1904—1967) — советский разведчик, военный педагог, генерал-лейтенант.
 Кочетков, Михаил Васильевич (1913—1978) — Герой Социалистического Труда (1947).
 Кочетков, Михаил Иванович (1910—2000) — Герой Советского Союза.
 Кочетков, Михаил Николаевич (род. 1961) — российский поэт и композитор, гитарист, бард.